Ел Чикерито има више значења:

 Ел Чикерито (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Чикерито, Чикеритос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Чикерито (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику